Черка́сова — російське жіноче прізвище. Аналог чоловічого прізвища Черкасов.

Відомі носії:
 Черкасова Алла Костянтинівна (* 1989) — українська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонату світу і Європи
 Черкасова Вероніка Анатоліївна (* 1959) — білоруська журналістка
 Черкасова Вікторія Олексіївна — майор медичної служби України, учасниця російсько-української війни.
 Черкасова Тетяна Володимирівна (* 1973) — російська акторка
 Черкасова Тетяна Миколаївна ( 1959) — радянська волейболістка, гравчиня збірної СРСР (1977—1982).

Російські прізвища